Безоде́н-лез-Альп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 155 км на схід від Марселя, 18 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Безоден-лез-Альп на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Безоден-лез-Альп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи